Печа се може односити на:

 Печа (платнени вео) 
 Печа (платнена трака) 
 Печа (врста хаљине) 
 Печа (наочит човјек) 
 Печа (коњсак образина) 
 Печа (притока Туломе)